Bergtel ist der Familienname von:

 Rudolf Bergtel (1897–1981), deutscher Gewerkschaftsfunktionär und Widerstandskämpfer
 Lotte Bergtel-Schleif (1903–1965), deutsche Bibliothekarin und Widerstandskämpferin